Gaup ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Gaup (* 1955), norwegischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Gaupp